Акти́в (от  — действенный, деятельный):

 Актив — часть бухгалтерского баланса.
 Актив — наиболее деятельная, передовая часть коллектива, организации.

См. также 
 Активация
 Активность

Примечания